Xevious:

 Xevious — вертикальный скролл-шутер для аркадных автоматов, выпущенный Namco.
 Xevious — серия видеоигр в жанре вертикального скролл-шутера, разработанная компанией Namco.